Aniek Van Koot era la detentrice del titolo ma non prende parte alla competizione per infortunio.

Sabine Ellerbrock ha battuto in finale Yui Kamiji per 3–6, 6–4, 6–2.

Teste di serie
  Sabine Ellerbrock (campionessa)
  Yui Kamiji (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2014